

Patronyme 

 Charles D'Ambrosio (1960), auteur de nouvelles et essayiste américain ;
 Danilo D'Ambrosio (1988), footballeur italien ; 
 Franc D’Ambrosio (1962), acteur et chanteur américain;
 Jérôme d'Ambrosio (1985), pilote automobile belge ;
 Ubiratàn D'Ambrosio (1932-2021), historien des mathématiques brésilien ;
 Vanessa D'Ambrosio (1988), femme politique saint-marinaise ;
 Vito D'Ambrosio (1957), acteur de cinéma italien.

Pseudonyme 

 Pelo d'Ambrosio (19656°, chanteur péruvien de musique huayno.

Voir aussi